Tame se refere:
TAME, companhia aérea do Equador
Tame (Arauca), município da Colômbia, localizado no departamento de Arauca.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos